in combinatie met, een door Van Dale niet gekende afkorting die vooral op het internet wordt gebruikt op bijvoorbeeld internetfora.
 inner cell mass, embryoblast, een klompje stamcellen in de blastocyste bij zoogdieren.
 Institut du cerveau et de la moelle épinière, Franse particuliere non-profitorganisatie.
 International Congress of Mathematicians, het Internationaal Wiskundecongres, ongeveer vierjaarlijks gehouden sinds 1897.
 Intercitymaterieel, een type treinstel in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen sinds 1977.
 International Congress Centre Munich, onderdeel van de Messe München, een modern congrescentrum geopend in 1998.
 Iraq Campaign Medal, een Amerikaanse militaire onderscheiding voor bewezen diensten in de Operation Iraqi Freedom ingesteld door president Bush in mei 2004.
 ICM opleidingen & trainingen, een Nederlandse opleidingsorganisatie